Qeqertalik bezeichnet:
 Qeqertalik (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertalik (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertalik (See) (auch Kangilinaap Tasia), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland

Siehe auch:
 Kommune Qeqertalik